Tipos de abelha
Tetragonisca angustula

Localidades
 Jataí (Goiás), município 
 Rio Jataí, em São Paulo
 Jataí'ty, terra indígena 
 Jataí (São Paulo), extinto município 

Outros
 Jataí (botânica)

Desambiguações de biologia
Desambiguações de topônimos